Суперкубок Естонії з футболу 2016 — 21-й розіграш турніру. Матч відбувся 1 березня 2016 року між чемпіоном Естонії Флора та володарем кубку Естонії Нимме Калью.

Матч

Деталі

Посилання 
 Матч на soccerway  
 Матч на transfermarkt 

2016
Естонія
Спортивні змагання в Таллінні